Frithjof est un prénom masculin pouvant désigner:

Patronyme
Frithjof Andersen (1893-1975), lutteur gréco-romain norvégien
 (né en 1930), philosophe allemand
 (1900-1984), homme politique norvégien
 (1916-1998), lutteur gréco-romain norvégien
 (né en 1950), rameur olympique allemand
 (1914-1999), diplomate norvégien
 (né en 1983), compétiteur de voile olympique allemand
 (1923-2008), homme politique norvégien
 (1896-1965), escrimeur norvégien
 (1836-1899), homme d'affaires norvégien
 (1882-1922), gymmnaste olympique norvégien
 (1890-1956), rameur olympique norvégien

 (né en 1953), homme politique allemand
Frithjof Schuon (1907-1998), métaphysicien et ésotériste suisse
 (né en 1997), plongeur allemand
 (1859-1917), portraitiste norvégien
 (1916-1958), designer et illustrateur norvégien
Frithjof Ulleberg (1911-1993), joueur norvégien de fooball
 (né en 1961), joueur norvégien de football

Voir aussi
, saga légendaire islandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien